Obote ist der Familienname von:

 Milton Obote (1924–2005), ugandischer Politiker
 Miria Obote (* 1936), ugandische Politikerin

Siehe auch:
 Kabinett Obote